Ания Галерия Фаустина (), по-известна като Фаустина Старша, († 140/141) е съпруга на римския император Антонин Пий, леля на Марк Аврелий, и майка на Фаустина Младша.

Ания Фаустина е дъщеря на консула Марк Аний Вер, и се омъжва за Антонин около 110. Те имат двама сина и две дъщери. Тя става Августа след възкачването на нейния съпруг.

Въпреки по-късната и ненадеждна Augustan History критикувала я за нейната прекалена откровеност и безотговорност, тя и Антонин изглежда са били щастливо женени до нейната смърт през 140 или 141.

Външни препратки 
 Антични монети с образа на Фаустина Старша

Римски императрици
Нерво-Антонинова династия